Deze hits waren Dancesmashes op Radio 538 in 2002:

2002
Muziek in 2002
Dancesmashes 2002